Partito Popolare (Parti populaire, Personenpartij) – partito politico belga
 Partito Popolare (Rahvaerakond) – partito politico estone
 Partito Popolare (Tautas partija) – partito politico lettone
 Partito Popolare (Народна странка, Narodna Stranka ) – partito politico montenegrino
 Partito Popolare (Partido Popular) – partito politico spagnolo
 Partito Popolare (Народна Партія, Narodna Partija) – partito politico ucraino
 Partito Popolare Austriaco (Österreichische Volkspartei) – partito politico austriaco
 Partito Popolare Croato - Liberal Democratici (Hrvatska narodna stranka – Liberalni Demokrati) – partito politico croato
 Partito Popolare Danese – partito politico danese
 Partito Popolare Europeo – partito politico europeo
 Partito Popolare Faroense – partito politico faroense
 Partito Popolare Francese (Parti Populaire Français) – partito politico francese
 Partito Popolare Italiano – partito politico italiano fondato nel 1919
 Partito Popolare Italiano – partito politico italiano fondato nel 1994
 Partito Popolare Polacco (Polskie Stronnictwo Ludowe) – partito politico polacco
 Partito Popolare Polacco "Wyzwolenie" (Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie") – partito politico polacco
 Partito Popolare Sloveno (Slovenska ljudska stranka) – partito politico sloveno
 Partito Popolare Svedese di Finlandia (Svenska folkpartiet i Finland/ Suomen ruotsalainen kansanpuolue) – partito politico finlandese
 Partito Popolare Nazionale Tedesco (Deutschnationale Volkspartei) – partito politico tedesco
 Partito Popolare Trentino Tirolese – partito politico italiano
 Partito Popolare - Movimento per una Slovacchia Democratica (Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko) – partito politico slovacco
 Partito Popolare (Laiko Komma) – partito politico greco
 Partito Popolare (Janata Party) – partito politico indiano
 Partito Popolare Cambogiano (Kanakpak Pracheachon Kâmpuchéa) – partito politico cambogiano
 Partito Popolare Indiano (Bharatiya Janata Part) – partito politico indiano
 Partito Popolare Pakistano (Pakistan Peoples Party) – partito politico pakistano
 Partito Popolare Palestinese () – partito politico palestinese
 Centro Democratico Sociale - Partito Popolare (Centro Democrático Social-Partido Popular) – partito politico portoghese
 Südtiroler Volkspartei (Partito Popolare Sudtirolese) – partito politico italiano
 Unione Cristiana e Democratica - Partito Popolare Cecoslovacco (Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová) – partito politico ceco
Partito del Popolo – partito politico malawiano
Partito del Popolo (Partidul Poporului – Dan Diaconescu) – partito politico romeno
Partito del Popolo (Ḥizb al-Shaʿb) – partito politico siriano
Partito del Popolo (People's Party) – partito politico statunitense
Partito del Popolo (Flokkur fólksins) – partito politico islandese
Partito del Popolo di Niue – partito politico di Niue
Partito del Popolo di Panama – partito politico panamense
Partito del Popolo di Sierra Leone – partito politico sierraleonese
Partito del Popolo di Tutta la Nigeria – partito politico nigeriano
Partito del Popolo Mongolo – partito politico mongolo
Partito del Popolo per la Ricostruzione e la Democrazia – partito politico della Repubblica Democratica del Congo

Pagine correlate
Movimento Popolare